Alsdorf, ville de l'arrondissement d'Aix-la-Chapelle, Rhénanie-du-Nord-Westphalie ;
 Alsdorf, commune de l'arrondissement d'Altenkirchen (Westerwald), Rhénanie-Palatinat ;
 Alsdorf, commune de l'arrondissement d'Eifel-Bitburg-Prüm, Rhénanie-Palatinat.